Koebrat (kan), Bulgaars heerser
 Koebrat (stad), stad in Bulgarije